Carolina Mariana de Mecklemburgo-Strelitz (en alemán, Caroline Marianne von Mecklenburg-Strelitz; Neustrelitz, 10 de enero de 1821 - ibidem, 1 de junio de 1876) fue un miembro de la Casa de Mecklemburgo-Strelitz quien se convirtió en princesa heredera de Dinamarca como la segunda esposa del futuro rey Federico VII de Dinamarca.

Biografía 

La duquesa Carolina fue el tercer vástago pero segunda hija del gran duque Jorge de Mecklemburgo-Strelitz, y de su consorte, la princesa María de Hesse-Kassel. Se casó con Su Alteza Real el príncipe Federico, heredero al trono danés, en Neustrelitz el 10 de junio de 1841, recién divorciado de su prima segunda la princesa Guillermina Carolina de Dinamarca. El 21 de junio llegaron a Dinamarca con el transatlántico Christian 8, para al día siguiente realizar una entrada festiva en Copenhague. En Dinamarca siempre fue conocida como Princesa Mariana.

Desde muy pronto, el matrimonio probó ser muy infeliz, debido en gran parte al mal temperamento y el exceso de bebida del príncipe heredero, así como por tratarse de un mujeriego desvergonzado. La princesa Mariana, quien fue descrita como incurablemente tímida y nerviosa, careció de la habilidad para servir como influencia tranquilizadora sobre su consorte. Después de una visita a sus padres en 1844, Mariana rechazó volver a Dinamarca. El divorcio que fue concluido en 1846, decía que:

La verdad era más bien que la princesa había sido completamente agotada por la forma de vida salvaje e insoportable de su esposo, mientras que el príncipe heredero, por su parte, estaba feliz de poder volver a conectarse con Luisa Rasmussen, quién desde hacía tiempo era su amante, dos años después se convirtió en rey de Dinamarca. Tras el divorcio, Mariana, quien retuvo su título, regreso a Neustrelitz con sus padres, viviendo una vida tranquila. En 1850, fue construido para ella un palacio llamado en su honor, ahí vivió el resto de su vida.

Raramente volvió a mencionar a su anterior esposo, excepto cuando visitantes daneses estaban en la región, a quienes remarcaba: ¡Era un ser demasiado estrafalario!. Murió tranquilamente en Neustrelitz en 1876. Su hermano Jorge, tres semanas después también murió.

Títulos y órdenes

Títulos 

 10 de enero de 1821 - 10 de junio de 1841: Su Alteza la duquesa Carolina de Mecklemburgo, princesa de Mecklemburgo-Strelitz.
 10 de junio de 1841 - 1846: Su Alteza Real la princesa heredera de Dinamarca.
 1846 - 1 de junio de 1876: Su Alteza Real la princesa Mariana de Dinamarca.

Órdenes 

 16 de febrero de 1834: Dama de la Orden de las Damas Nobles de María Luisa. (Reino de España)

Ancestros

Referencias

Bibliografía 

 bo Bramsen : Ferdinand og Caroline, Politikens Förlag, Köpenhamn (1969) (en danés)

Princesas de Dinamarca por matrimonio
Duquesas no reinantes de Mecklemburgo-Strelitz
Duquesas
Consortes de miembros de la casa de Glücksburg
Nacidos en Neustrelitz
Nobles de Dinamarca del siglo XIX
Damas de la Orden de las Damas Nobles de la Reina María Luisa
Danesas del siglo XIX
Alemanas del siglo XIX
Fallecidos en Mecklemburgo-Pomerania Occidental
Damas de la Orden de Luisa